Příjmení nebo přízvisko Chudý nosí více významných osobností:

 Jan Chudý (* 1972) – český fotbalista
 Jozef Chudý (1753–1813) – slovenský a maďarský hudební skladatel, dirigent a vynálezce
 Martin Chudý – více osob
 Mikuláš Chudý z Újezda (1386–1435) – zakladatel rodu Lobkowiczů